Cacahuananche  es el nombre común de las siguientes especies:

Gliricidia sepium, de la familia de las leguminosas;
Licania arborea, de la familia de las rosáceas.

Nahuatlismos